Сесилия Бонвилл (; 30 июня 1460 — 12 мая 1529, Эстли, Уорикшир, Королевство Англия) — английская аристократка, 7-я баронесса Харингтон и 2-я баронесса Бонвилл в своём праве (suo jure) с 1460 и 1461 годов соответственно. Уже на первом году жизни, потеряв отца, деда и прадеда, стала одной из богатейших наследниц Англии. Была замужем за Томасом Греем, 1-м маркизом Дорсетом, и Генри Стаффордом, графом Уилтширом, занимала видное место в окружении королей Эдуарда IV, Генриха VII и Генриха VIII, с которыми была связана близким родством. Конфликтовала с сыном, 2-м маркизом Дорсетом, из-за права распоряжаться наследством. Оставила многочисленное потомство. У Сесилии было четырнадцать детей, её более отдалёнными потомками являются «Девятидневная королева» Англии Джейн Грей (правнучка), фаворит Елизаветы I Роберт Деверё, 2-й граф Эссекс (праправнук).

Биография

Происхождение и ранние годы 
Сесилия Бонвилл была единственным ребёнком Уильяма Бонвилла, 6-го барона Харингтона, и его жены Кэтрин Невилл — сестры «делателя королей» Ричарда Невилла, 16-го графа Уорика. По мужской линии она принадлежала к одному из самых могущественных семейств Юго-Западной Англии; на момент рождения девочки (предположительно 30 июня 1460 года) ещё был жив её прадед Уильям Бонвилл, 1-й барон Бонвилл, владелец обширных земель в Девоне, Сомерсете и Корнуолле, на равных боровшийся с графами Девон за контроль над этим регионом. Отец Сесилии унаследовал от своего деда по матери баронию Харингтон, а мать девочки принадлежала к богатейшему магнатскому семейству с севера Англии.

</center>

Жизнь Сесилии круто изменилась уже на первом году жизни из-за шедшей в это время Войны роз. Бонвиллы и Невиллы в этой войне встали на сторону Йорков. 30 декабря 1460 года в битве при Уэйкфилде погибли двое Уильямов Бонвиллов, отец и дед девочки, а сразу после боя был обезглавлен и её дед по матери — Ричард Невилл, 5-й граф Солсбери. В марте 1461 года, после второй битвы при Сент-Олбансе, Ланкастеры казнили попавшего к ним в плен барона Бонвилла. В результате Сесилия оказалась единственной наследницей двух семейств; на девятом месяце жизни она стала 2-й баронессой Бонвилл и 7-й баронессой Харингтон в своём праве (suo jure), формальной владелицей обширных земель на юго-западе (Корнуолл, Девон, Сомерсет) и севере (Ланкашир, Линкольншир, Йоркшир, Камберленд) Англии, одной из богатейших наследниц королевства.

Йорки одержали победу в войне, и королём стал Эдуард IV, двоюродный брат матери Сесилии. До 6 февраля 1462 года он выдал кузину за своего ближайшего друга и сподвижника Уильяма Гастингса, 1-го барона Гастингса из Эшби де Ла Зуш, который на правах опекуна управлял владениями Сесилии в последующие годы. У баронессы Харингтон и Бонвилл появились единоутробные брат (Эдвард, впоследствии 2-й барон Эшби де Ла Зуш) и сестра (Энн, впоследствии жена Джорджа Толбота, 4-го графа Шрусбери).

Первый брак 
Обсуждение первого брака Сесилии началось примерно в 1468 году, когда ей было всего восемь лет. Уильям Герберт, 1-й граф Пембрук, захотел женить на богатой наследнице своего старшего сына, тоже Уильяма (впоследствии 2-го графа Пембрука). Однако дядя девочки граф Уорик, находившийся тогда в зените своего могущества, счёл такой брак не соответствующим знатности и престижу своей семьи, так что Пембрук получил отказ. Вскоре Уорик поднял мятеж против Эдуарда IV, заключил союз с Ланкастерами и погиб (в битве при Барнете в 1471 году). Судьба Сесилии решилась без него.

18 июля 1474 года, вскоре после своего четырнадцатилетия, баронесса Бонвилл и Харингтон стала супругой двадцатитрёхлетнего Томаса Грея, графа Хантингдона, пасынка Эдуарда IV. Её жених был старшим из двух сыновей королевы Елизаветы Вудвилл от первого мужа, Джона Грея из Гроуби, — рыцаря, воевавшего за Ланкастеров и убитого во второй битве при Сент-Олбансе (там же, где погиб прадед Сесилии). Томас уже был женат на Анне Холланд, дочери Генри Холланда, 3-го герцога Эксетера, и Анны Йоркской, которая умерла к тому времени бездетной.

Идея брака Томаса и Сесилии принадлежала матери жениха. Елизавета использовала своё влияние на короля, чтобы преодолеть сопротивление Гастингса (у того была личная неприязнь к Грею) и его жены, и купила у барона право на опеку над Сесилией, устранив таким образом ещё одно препятствие. В общей сложности она потратила на устройство брака огромную сумму — 2500 фунтов. Парламент специальным актом одобрил брачное соглашение, согласно которому в случае ранней смерти Томаса Сесилия должна была стать женой его брата Ричарда. По мужу баронесса Бонвилл стала графиней Хантингдон, но уже через год Грей отказался от этого титула, приняв от отчима-короля новый — маркиза Дорсета. Поскольку Сесилия не могла заседать в палате лордов, её место там в качестве барона Харингтона и Бонвилла занял супруг.

Последующие годы для жены Томаса Грея были заполнены рождением и воспитанием детей: первый ребёнок родился не позже 22 июля 1477 года, а в общей сложности Сесилия родила четырнадцать детей, из которых до взрослых лет дожили одиннадцать. Её брак оказался не вполне благополучным. Известно, что у Томаса Грея была как минимум одна любовница, Джейн Шор, параллельно встречавшаяся с его отчимом-королём, а позже — с отчимом Сесилии. Отношения между Греем и Гастингсом оставались напряжёнными, но тем не менее бароны стали союзниками во время династического кризиса 1483 года, круто изменившего судьбу семьи. Эдуард IV внезапно скончался, оставив корону сыну-подростку. Началась борьба между двумя придворными группировками, желавшими править от имени Эдуарда V; одну из них возглавлял брат покойного короля Ричард, герцог Глостер, вторую — ближайшие родственники королевы-матери, в том числе Томас Грей (единоутробный брат нового монарха). Глостер, оказавшийся сильнее, добился казни Гастингса, Ричарда Грея (младшего брата Томаса) и Энтони Вудвилла (его дяди), а потом был провозглашён королём. Маркиз и маркиза Дорсеты присутствовали на его коронации. Осенью того же года Томас примкнул к восстанию Генри Стаффорда, 2-го герцога Бекингема, а после поражения бежал в Бретань, где присоединился к Генри Тюдору — претенденту на престол от ланкастерской партии.

Сесилия осталась в Англии; Ричард III позаботился о том, чтобы она и жёны других мятежников сохранили своё имущество и не подвергались насилию. В 1484 году Дорсет согласился примириться с новым королём. Однако эмиссары Тюдора задержали его по пути на родину и увезли в Париж в качестве залога, под который был получен крупный заём. Летом 1485 года Ричард III погиб при Босворте, новым королём стал Генрих VII. Сесилия оказалась в двусмысленном положении из-за своего йоркистского происхождения и непоследовательности мужа. Тем не менее она присутствовала на коронации Генриха, в январе 1486 года — на свадьбе нового монарха и Елизаветы Йоркской (единоутробной сестры маркиза), а в ноябре 1487 года — на коронации Елизаветы. 24 сентября 1486 года маркиза Дорсет участвовала в крещении королевского первенца — Артура.

Второй брак 
Томас Грей умер в сентябре 1501 года. Титул маркиза Дорсета и часть владений перешли к старшему сыну, тоже Томасу, но Сесилия сохранила большую часть земель и другого имущества. 22 ноября 1503 года она вступила во второй брак — с Генри Стаффордом, графом Уилтширом (младшим сыном 2-го герцога Бекингема и двоюродным братом 1-го маркиза Дорсета), который был на девятнадцать лет младше. Известно, что Стаффорд заплатил королю за разрешение жениться две тысячи фунтов. Сесилия похоронила второго мужа в апреле 1523 года, от него она не родила ни одного ребёнка.

Старший сын Сесилии категорически не одобрял этот брак: он боялся, что отчим присвоит наследство Греев. Его опасения, видимо, были небезосновательны, так как Сесилия передала Стаффорду в пожизненное владение поместья, приносившие годовой доход в тысячу фунтов, и пообещала оставить ему все остальные владения, если Томас умрёт раньше неё. Из-за этого Грей оспорил статус матери как единственного душеприказчика 1-го маркиза Дорсета. Начался ожесточённый спор, в который пришлось вмешаться королю Генриху VII и его совету. При посредничестве монарха было заключено соглашение, по которому Сесилия могла управлять имуществом покойного мужа до тех пор, пока не расплатится с его долгами, но не имела права распоряжаться своим приданым, пока не передаст сыну всё наследство Греев. Кроме того, теперь она была обязана завещать свои владения Томасу; при жизни же Сесилия могла передавать другим лицам владения с годовым доходом в пределах тысячи марок, но только на определённый срок. Таким образом, личные права графини Уилтшир были существенно ограничены в пользу прав её старшего сына и традиции первородства.

Спустя почти двадцать лет Сесилия и Томас снова поссорились; на этот раз речь шла об их обязанностях по отношению к семи оставшимся в живых братьям и сёстрам Томаса. Кардинал Томас Уолси выступил в этом споре арбитром от имени короля Генриха VIII и приказал Сесилии и Томасу внести свои вклады в приданое четырёх представительниц семьи — леди Доротеи, Марии, Елизаветы и Сесилии-младшей. Графине пришлось также назначить постоянные выплаты из собственных средств трём младшим сыновьям. В 1527 году она дала своей дочери Елизавете дополнительное приданое в тысячу фунтов, хотя её брак с графом Килдэром был заключён против воли родителей. Сесилия так объяснила свой поступок: «Поскольку этот брак является почётным, и я, и все её друзья имеем основания этим довольствоваться».

Строительство 
В 1490-х годах Сесилия лично спроектировала северный придел церкви в Оттери-Сент-Мэри в Девоне, который был построен на её деньги (к приходу этой церкви относилось поместье Найтстоун, доставшееся маркизе от отца). Этот придел известен с тех пор как «придел Дорсета».

Смерть и погребение 
Свои последние годы Сесилия провела в замке Эстли в Уорикшире — одном из родовых поместий Греев. Она умерла 12 мая 1529 года, на шестьдесят девятом году жизни, во время эпидемии потницы. В завещании, датированном 6 марта 1528 года, Сесилия попросила похоронить её рядом с первым мужем и отслужить за её душу тысячу месс, причём подписалась как Сесилия, маркиза Дорсет, леди Харингтон и Бонвилл, жена покойного Томаса, маркиза Дорсета. Тело умершей похоронили в церкви Святой Девы Марии в Эстли, где и в начале XXI века можно увидеть изображение Сесилии рядом с изображениями её дальнего родственника сэра Эдварда Грея, виконта Лайла (умер в 1492 году), и его жены Элизабет, урождённой Толбот (умера в 1487 году). Сесилия стоит в дальнем левом углу скульптурной группы, в парадном головном уборе и мантии, по углам которой стоят две маленькие собачки.

Семья 
В браке с Томасом Греем, 1-м маркизом Дорсет, Сесилия родила четырнадцать детей. Это были:
 Эдвард;
 Энтони (умер ребёнком);
 Томас (22 июня 1477 — 22 июня 1530), 2-й маркиз Дорсет, 8-й барон Феррерс из Гроуби и 9-й барон Эстли с 1501 (его сын Генри Грей стал герцогом Саффолк, его внучка Джейн Грей стала «Девятидневной королевой»);
 Ричард;
 Джон;
 Леонард (около 1479 — 28 июля 1541), 1-й виконт Грейни;
 Джордж;
 Сесилия (умерла 28 апреля 1554), жена Джона Саттона (1494—1553), 3-го барона Дадли;
 Бриджет (умерла ребёнком);
 Доротея (1480—1552); 1-й муж: Роберт Уиллоуби (1472 — 10 ноября 1521), 2-й барон Уиллоуби из Брока, 10-й барон Латимер; 2-й муж: Уильям Блаунт (около 1478 — 8 ноября 1534), 4-й барон Маунтджой;
 Элизабет, жена Джеральда Фицджеральда (1487 — 12 декабря 1534), 9-го графа Килдэра;
 Маргарет, жена Ричарда Уэйка из Блисуорта (умер в 1503);
 Элеанора (умерла после 24 февраля 1502), жена сэра Джона Арундела из Ленхерна (около 1473 — 5/8 февраля 1545);
 Мария (1493 — 22 февраля 1538), жена с 15 декабря 1503 Уолтера Деверё (1488 — 17 сентября 1558), 1-го виконта Херефорда (в числе её правнуков был Роберт Деверё, 2-й граф Эссекс);
 Анна.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бароны Харингтон
Бароны Бонвилл